Paradrina hypostigma är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin 1932. Paradrina hypostigma ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hypostigma